Bird Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bird Knob (North Carolina)
 Bird Knob (Tennessee)
 Bird Knob (Virginia)
 Bird Knob (West Virginia)